Памятники Алекса́ндру Серге́евичу Пу́шкину установлены во многих городах мира. Бюсты и статуи поэта можно увидеть в более чем сорока странах.

Абхазия 

 Памятник Пушкину в Сухуме.

Австрия 
 В Вене, Фаворитен. Установлен в 1999 году. Скульптор Ю. Г. Орехов

Азербайджан 
 Памятник Пушкину в Баку

Армения 
 Памятник Пушкину у Гергерского перевала.
 Памятник Пушкину в Ереване.
 Памятник в Гюмри.
 Памятник в Степанаване.

Белоруссия 
 Памятник А. С. Пушкину в Бобруйске.
 Памятник в Витебске. (Установлен в 1989 г. по ул. Пушкина. Скульптор И. Казак, архитектор В. Ягодницкий).
 Памятник в Минске на берегу реки Свислочь.
 Памятник в Могилёве.
 Памятник в Гомеле.
 Бюст в Бресте (открыт в одноимённом сквере в центре города 11 октября 2019).

Бельгия 
 В Брюсселе открыт памятник в 1999 году, скульптор Г. Франгулян

Болгария 
 Памятник в Бургасе.
 Памятник в Софии.
 Бюст в г. Плиска, на Аллее писателей культурно-исторического комплекса "Двор Кириллицы. Автор — скульптор С. Сагайка. Установлен 6 марта 2018 года.

Босния и Герцеговина 
 Памятник в Баня-Лука установлен в 2008 году, скульптор Г. В. Потоцкий.

Венгрия 
 Памятник в Будапеште открыт в 1949 году, скульптор Янош Фаркаш.
 Памятник в Банхиде, Татабанья.
 Памятник в Деньдеше. Скульптор Леонид Ватник.

Германия 
 В Веймаре у библиотеки Анны-Амалии в 1949 году установлен бюст поэта, скульптор И. Рогге.
 В Дюссельдорфе
 В Гере в 1987 году установлена скульптура А. А. Скнарина.
 В Хемере в 1994 году, скульптор Г. В. Потоцкий

Греция 
 Памятник на Родосе установлен в 2011 году, скульптор Г. В. Потоцкий.
 Памятник в Дельфах установлен в 2014 году, скульптор С. Д. Нечволодов.

Грузия 
 Памятник Пушкину в Батуми.
 Памятник в посёлке Степанцминда.
 Бронзовый бюст в Тбилиси. Установлен в 1892 году. Скульптор Ф. Ходорович.

Египет 
 Памятник в Александрии открыт в 2011 году, скульптор Г. В. Потоцкий
 Бюст в Каире открыт в апреле 2017 года

Индия 
 В 1988 году в Дели в 1988 году открыт памятник А. С. Пушкину, скульптор — М. К. Аникушин, архитектор — С. Л. Михайлов.

Испания 
 В Мадриде памятник открыт в 1981 году, скульптор О. К. Комов.

Италия 
 Памятник в Риме. Установлен в 2000 году. Скульптор Ю. Г. Орехов.

Казахстан 
 Памятник Пушкину в Нур-Султане. Автор А. Н. Ковальчук
 Памятник Пушкину в Алма-Ате на улице Пушкина у здания Академии Наук РК. Автор А. А. Бичуков.
 Памятник в Караганде.
 Памятник Пушкину и Абаю Кунанабаеву в Петропавловске.
 Памятник в Степногорске.
 Два памятника Пушкину в Уральске.                    * Памятник в Таразе.

Канада 
 Памятник в Квебеке открыт в 2003 году или 2004 году, скульптор Г. В. Потоцкий.
 Бюст в Монреале открыт в 2002 году, скульптор В. Гамбаров.

Кипр 
 Бюст в Лимасоле открыт в 2000 году. Скульптор А. Белашов.
 Бюст в Никосии.

Китай 
 Бронзовый бюст в составе памятника в Шанхае был установлен 11 февраля 1937 года на улице Фэньянлу (汾阳路), автор бюста В. С. Подгурский, авторы памятника также художники и скульпторы М. А. Кичигин, К. Каминский, архитекторы Э. М. Гран, Ливен, бюст разрушен в 1944 году японскими оккупантами, вновь установлен в 1947 году на том же месте, автор бюста В. Н. Домогацкий, бюст разрушен в 1966 году во время культурной революции, вновь установлен в 1987 на том же месте, скульпторы Гао Юньлунь, Ли Чжугун, архитектор Э. М. Гран
 Памятник в Нинбо установлен в 2008 году, скульптор Г. В. Потоцкий
 Памятник в Хэйхэ открыт в 2015 году

Киргизия 
 Памятник Пушкину в Бишкеке.
 Памятник в Караколе.

Корея 
 Памятник в центре Сеула был открыт 13 ноября 2013 года, скульптор Н. Кузнецов-Муромский

Куба 
 В Гаване в 1974 году был установлен бюст скульптора М. К. Аникушина.
 В посёлке Сан-Николас-де-Бари (провинция Майабек) в 2011 году был открыт памятник А. С. Пушкину работы кубинского скульптора Мануэлы Матос Торрес.

Латвия 
 Памятник Пушкину в г. Рига.скульптор А. Таратынов

Литва 
 Памятник Пушкину в Вильнюсе в виде бронзового бюста на гранитном постаменте создан в 1955 году, скульптор Бронюс Вишняускас, архитекторы Альгимантас и Витаутас Насвитисы, первоначально установлен в сквере Пушкина к востоку от Башни Гедиминаса (ныне эта территория является частью парка Серейкишкес), в 1992 году перенесён к музею Пушкина в Маркучяй.

Мексика 
 Бюст в Мехико. Открыт в 2002 году, скульптор А. А. Бичуков.

Молдова 
 Памятник Пушкину в Бендерах.
 Памятник в селе Долна
 Памятник Пушкину в Кишинёве установлен в 1885 году, скульптор А. М. Опекушин.
 Памятник у музея-усадьбы Пушкина в Кишинёве.
 Памятник в Оргееве.
 Памятник в селе Пушкино.
 Памятник в Тирасполе у Государственной библиотеки ПМР имени А. С. Пушкина.
 Памятник в Тирасполе перед Русской средней школой № 2 имени А. С. Пушкина.
 Памятник в городе Фалешты.

Норвегия 
 Бюст в Осло был открыт в 1999 году, скульптор Ю. Динес.

Панама 
 Бронзовый бюст, выполненный скульптором Леонидом Ватником, был установлен на территории Панамского национального университета 6 марта 2009 года.

Россия

Москва 
 Памятник Пушкину на Пушкинской площади (скульптор А. М. Опекушин). Открыт в 1880 году.
 Памятник на Спасопесковской площади (скульптор Ю. С. Динес).
 Памятник-фонтан «Наталья и Александр» у Никитских Ворот, рядом с церковью Большое Вознесение, где венчался поэт
 Памятник на Арбате, вместе с женой, Натальей Гончаровой (скульптор А. Н. Бурганов)
 Памятник в парке «Музеон»
 Памятник-бюст юному Пушкину на Бауманской улице, на месте дома, где, возможно, родился поэт.
 Бюст на Люблинской улице.
 Бюст на Спартаковской улице.
 Бюст в Зеленограде (8-й микрорайон).
 Памятник в Бабушкинском парке.
 Памятник в фойе 1-го этажа Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина и памятник-бюст в саду у входа в институт.

Санкт-Петербург и город Пушкин 
 Первый памятник Пушкину был установлен в Царском Селе лицеистами — друзьями поэта 12 августа 1817 года. Он представлял собой обтёсанную мраморную глыбу с высеченными словами «genio loci» (). В 1844 году камень был перенесён в Санкт-Петербург, а вскоре бесследно исчез.
 Памятник на Пушкинской улице (19 августа 1884 года). Скульптор А. М. Опекушин. Памятник был поставлен на средства города и обошёлся в 10000 рублей.

Другие регионы 
 Памятник в Абакане.
 Бюст в Азове.
 Бюст в Алатыре.
 Памятник Пушкину в Апатитах, Скульптор З. К. Церетели
 Памятник в Арзамасе. Открыт в 1999 г. Скульптор В. М. Клыков
 Бюст в усадьбе Архангельское установлен в 1903 году, скульптор М. Д. Кутырин.
 Бюст в Астрахани в сквере А.C. Пушкина по ул. Коммунистическая/ул. Советская, напротив здания СОШ № 56 им. А. С. Пушкина.
 Бюст в Аткарске.
 Памятник в Бахчисарае у Ханского дворца.
 Памятник Пушкину в Барнауле.
 Бюст в городе Белорецк, установлен в 1937 году, во дворе СОШ № 1 имени Пушкина.
 Памятник Пушкину в городе Богородицк.
 Памятник в Брянске.
 Бюст в Великих Луках.
 Памятник во Владивостоке, установлен в 1999 году возле Пушкинского театра ДВФУ, скульптор Э. В. Барсегов.
 Бюст во Владикавказе.
 Скульптурная композиция во Владикавказе.
 Памятник в Волгограде.
 Площадь имени Пушкина и бюст в Волжске. Открыт в 2006 году.
 Бюст в Волжском.
 Бюст в Вологде. Установлен в 1904, в 1930 заменён, в 1985 отреставрирован.
 Памятник в Воронеже.
 Бюст в Вязниках
 Бюст в Горно-Алтайске
 Бюст в Губкине
 Памятники в Гурзуфе.
 Бюст в Дзержинском.
 Бюст в Ейске
 Памятники Пушкину в Екатеринбурге.
 Памятник и бюст в Ельце
 Два памятника в Захарово. Первый установлен в 1899 году.
 Памятник в Иваново установлен 6 июня 1999 года в честь 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Памятник приобрёл скандальную известность из-за необычного исполнения и допущенной в надписи ошибки, которую заметили и исправили только спустя почти 23 года.
 Памятник в Ижевске.
 Памятник в Иркутске открыт в 2010 году. Скульптор М. В. Переяславец.
 Памятник А. С. Пушкину в Йошкар-Оле.
 Бюст в Кадникове. Установлен в 1899 году (на основе работы скульптора И. П. Витали).
 Памятник в Казани.
 Памятник в Калининграде установлен в 1993 году, скульптор М. К. Аникушин, на пересечении улиц Чайковского и Космонавта Леонова.
 Бюст в Калуге.
 Бюст в Кашире.
 Памятник в Кемерове на площади Пушкина.
 Памятник в Керчи.
 Памятник в Кисловодске.
 Бюст в Кинешме.
 Бюст в Клинцах.
 Памятник и бюст в Коврове.
 Два памятника в Коктебеле.
 Памятник в Краснодаре.
 Скульптурная композиция «Беседка-ротонда с А. С. Пушкиным и Н. Н. Гончаровой» в Красноярске.
 Памятник Пушкину в Пушкинском сквере Центрального парка, Красноярск.
 Памятник Пушкину в Курске.
 Памятник в станице Ленинградской
 Памятник в Липецке.
 Памятник в Липках.
 Памятник Пушкину в Магнитогорске на ступенях лестницы Дворца культуры металлургов на проспекте Пушкина. Открыт в 1949 году.
 Памятник в Майкопе.
 Памятник в Махачкале.
 Памятник в Мисхоре.
 Памятник в Нальчике.
 В Великом Новгороде на Памятнике «1000-летие России» есть фигура А. С. Пушкина. Установлен в 1862 году. Скульптор М. О. Микешин.
 Бюст Пушкина в Нижнем Новгороде.
 Памятная доска на музее Пушкина на Площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.
 Памятник в Новороссийске (1999).
 Бюст в Новосибирске.
 Памятник в Обнинске. Установлен в усадьбе Белкино в 2008 году. Скульптор Владимир Денисов.
 Скульптура Пушкина на главном фасаде Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина (скульптор В. Трохимчук).
 Памятник в Оренбурге.
 Памятник в Орехово-Зуево.
 Бюст в Острогожске.
 Памятник в усадьбе Остафьево (1913 год). Отлита с гипсового оригинала А. М. Опекушина.
 Бюст в Пензе.
 Памятник в Перми.
 Памятник в Петрозаводске на улице Пушкинской. Скульптор Г. А. Шульц.
 Памятник в Плотаве (Московская область)
 Памятник в Подольске.
 Памятник в Приволжске.
 Памятник в Пскове, вместе с няней, Ариной Родионовной.
 Памятник в Пушкино вместе с И. А. Крыловым.
 Памятник в селе Пушкино на трассе Алушта — Ялта.
 Памятники в Пушкинских Горах и Михайловском.
 Памятник в Пятигорске
 Памятник Пушкину в Ростове-на-Дону.
 Памятник в Рязани.
 Памятник в Саках.
 Памятник в Салавате.
 Памятник в Самаре в Пушкинском сквере.
 Памятник в Саранске. Установлен в 1977 году (скульптор Е. Ф. Белашова) на месте предыдущего (1899 год, скульптор Г. И. Каттельбергер).
 Бюст Пушкина в Саратове, в Парке Липки.
 Памятник в Севастополе.
 Памятник в Сергиевом Посаде, в нише ДК имени Гагарина.
 Бюст в Сердобске.
 Бюст в Серпухове.
 Памятник в Симферополе (1967; скульптор А. А. Ковалёв, архитектор В. П. Мелик-Парсаданов).
 Бюст в Смоленске, установлен 30 мая 1976 года в сквере им. А. С. Пушкина «Пушкинский сад», скульптор Е. Ф. Белашова, архитекторы В. Трубаев, Г. Соосар.
 Памятник Пушкину в Сочи.
 Памятник в Ставрополе. Открыт 4 ноября 1986 года
 Памятник в Старом Осколе.
 Памятник в Ступино.
 Памятник в Сургуте.
 Памятники Пушкину в Твери.
 Памятник А. С. Пушкину в Таганроге.
 Бюст в Темрюке.
 Бюст в Тимашёвске.
 Памятник в Томилино.
 Бюст в Томске.
 Памятник в Туле. Установлен в 1901 году. Скульптор К. А. Берто.
 Памятник в Туапсе.
 Памятник в Улан-Удэ.
 Памятник-бюст Пушкину в Ульяновске.
 Бюст в Уфе.
 Памятник в Ухте.
 Памятник Пушкину в Хабаровске.
 «Пушкин читает стихи Наталье Гончаровой». Ханты-Мансийск (улица Мира). Автор А. Н. Ковальчук.
 Памятник в Феодосии.
 Памятник в Челябинске.
 Памятник в Щелково.
 Памятник в Энгельсе.
 Памятник в Элисте.
 Памятник в Якутске. Установлен в 2000 году. Скульптор Ю. Г. Орехов.
 Памятник в Ялте.
 Бюст в усадьбе Ярополец Гончаровых.
 Гипсовая статуя в Ярославле, во дворе школы № 43.

Румыния 
 Памятник в Бухаресте был установлен в 1949 году.

Сербия 
 Памятник в Белграде. Установлен в 2009 году. Скульптор Н. Кузнецов-Муромский. Дар Белграду от Союза писателей России.

Словакия 
 Памятник и музей в селении Бродзяны (район Партизанске) открыты в 1979 году, скульптор Л. Снопек.

Словения 
 Памятник в столице Словении Любляне открыт 9 ноября 2017 года. Скульптор Алексей Леонов.

США 
 Памятник в Вашингтоне в Университете Джорджа Вашингтона (скульптор А. Н. Бурганов)
 В  памятник был открыт в 1941 году, скульптор Н. В. Дмитриев.
 В  памятник был открыт в 1970 году, скульптор А. А. Ковалёв.

Туркмения 
 Памятник Пушкину в Ашхабаде. Открыт в 1911 году. Скульптор Берто К. А., архитектор Бутузов.

Турция 
 Памятник в Стамбуле открыт в 2009 году, скульптор Г. В. Потоцкий

Узбекистан 
 Памятник в Гулистане.
 Памятник Пушкину в Ташкенте.
 Памятник в Фергане.

Украина 
 Памятник в Белгороде-Днестровском.
 Памятник в Бердянске.
 Памятник в Болграде.
 Памятник в Геническе.
 Памятник в Глухове.
 Памятники Пушкину в Донецке.
 Памятник в Жёлтых Водах.
 Памятник Пушкину в Каменке.
 Памятник в Каховке.
 Памятники Пушкину в Киеве:
 На улице Суворова (1899 год). Скульптор Р. Р. Бах
 На Зоологической улице (1954 год).
 В парке им. Пушкина (1962 год).
 Памятник в Красном Луче.
 Памятник в Кривом Роге.
 Памятник в Лубнах.
 Памятник Пушкину в Луганске.
 Памятник в Марганце.
 Памятник в Марьинке.
 Памятник Пушкину в Мариуполе.
 Памятник в Мелитополе.
 Памятники Пушкину в Одессе:
 На Приморском бульваре (1889 год). Скульптор Ж. А. Полонская.
 На Пушкинской улице (1999 год).
 «Тень Пушкина», на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской, (2013 год)
 Памятник Пушкину в Петровском (Харьковская область).
 Памятник в Полтаве.
 Памятник в Синёвке (Сумская область).
 Памятник в Стаханове.
 Памятник Пушкину в Харькове находится на территории военного госпиталя.
 Памятник в Шполе.

Демонтировано:
 Бюст в Казатине. Демонтирован в 2018 году.
 Бюс в Золочеве уничтожен вандалами 2 июля 2018 года. 
 Бюст в селе Заболотовцы (Львовская область).
 Памятник в Конотопе. — демонтирован 28 апреля 2022 года.
 Памятник в Кропивницком — демонтирован 8 июля 2022 года.
 Бюст в Мукачево — демонтирован 7 апреля 2022.
 Памятник Пушкину в Николаеве. — демонтирован 21 мая 2022 года.
 Памятник во Львове у Русского культурного центра.
 Памятник Пушкину в Тернополе. — демонтирован 9 апреля 2022 года.
 Памятник в Чернигове. Установлен в 1900 году, скульптор К. А. Берто.
 Памятник в Ужгороде — демонтирован 8 апреля 2022.
 Памятник в Харькове на Театральной площади демонтирован в ноябре 2022 года. 
 Памятник в Жмеринке демонтирован в 2022 году.
 Памятник в Запорожье демонтирован 27 июля 2022 года.
 В Киеве, на улице Вячеслава Черновола у здания школы  демонтирован 1 сентября 2022 года.
 Памятник в Житомире демонтирован 12 ноября 2022 года.
 Памятник в Черновцах демонтирован 17 ноября 2022 года.
 Памятник в Никополе демонтирован 20 ноября 2022 года. 
 Памятник в Кременчуге. демонтирован 21 ноября 2022 года. 
 Памятник Пушкину в Ананьеве
 Памятник в Тульчин демонтирован 10 декабря 2022 г. 
 Памятник Пушкину в Днепр (город) демонтирован 16 декабря 2022 года. 
 Бюст в г. Кролевец демонтирован 24 декабря 2022 г.
 Бюст Пушкину в г. Полонное демонтирован 29 декабря 2022 г.
 Памятник Пушкину в с. Беленченковка демонтирован 19 февраля 2023 г.

Филиппины 
 Памятник в Маниле открыт в 2010 году, скульптор Г. В. Потоцкий

Финляндия 
 В 1986 году в Куопио в городском парке открыт памятник, скульптор О. К. Комов

Франция 
 Памятник в Париже. Установлен 1 сентября в 1999 году. Скульптор Ю. Г. Орехов.

Черногория 
 Памятник Пушкину в Подгорице — подарок правительства Москвы открыт в 2002 году. Скульптор А. Таратынов.

Эстония 
 Памятник Пушкину в Силламяэ.
 Памятник Пушкину в Нарве.

Эритрея 
 Памятник в Асмэре.

Эфиопия 
 Памятник Пушкину в Аддис-Абебе, скульптор А. М. Белашов. Первый памятник поэту на территории Африки был торжественно открыт 19 ноября 2002 года в центральной части города на улице Пушкина. Место выбрано не случайно, Эфиопия является возможной родиной предков Пушкина. Памятник освятил патриарх Эфиопской православной церкви Абуна Павел.

Южная Корея 
 Памятник Пушкину в Сеуле, открыт 13 ноября 2013 года на одноимённой площади.

Южная Осетия/Грузия 
 Памятник в Цхинвале.

См. также 
 Память о Пушкине

Примечания

Литература 
 
 Гдалин А. Д. Памятники А. С. Пушкину: История. Описание. Библиография. Том 1. Россия. Часть 1. С.-Петербург, Ленинградская обл. СПб., 2001;
 Гдалин А. Д., Иванова М. Р. Памятники А. С. Пушкину на Псковской земле. Пушкинские Горы; Москва. 2003 («Михайловская Пушкиниана». Вып. 27).

Ссылки 
 
 Фотографии памятников Пушкину в городах России и мира (более 400 монументов)
 
 Новосёлов, Игорь Петрович

 
Пушкин